Gaius Julius Caesar, een Romeins veldheer en politicus
 Gaius Julius Caesar Strabo, een Romeins senator, de vader van Julius Caesar